Синди Браун:
* Браун, Синди (род. 1965) — американская баскетболистка.
 Браун, Синди (род. 1985) — южноафриканская хоккеистка на траве.